Mirebalais kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Mirebalais, arrondissement, Centre, 
 Mirebalais (kommun), Centre, 
 Mirebalais (ort), Centre,